Als Verwaltungsakademie wird bezeichnet:

 in Deutschland die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
 in Deutschland die Verwaltungsakademie Berlin
 in Deutschland die Verwaltungsakademie Bordesholm
 in Österreich die Verwaltungsakademie des Bundes
 in Weißrussland die Verwaltungsakademie beim Präsidenten der Republik Belarus